Johan IV, Portugees: João IV (Vila Viçosa, 18 maart 1604 – Lissabon, 6 november 1656) was als Johan II de achtste hertog van Bragança en van 1640 tot 1656 koning van Portugal.

Biografie 
Johan was de zoon van Theodosius II, zevende hertog van Bragança, en Ana van Velasco en Giron.

Hij leidde de opstand van de Portugezen in 1640 tegen het Spaanse gezag en werd koning van het opnieuw onafhankelijke land. De Portugese Restauratieoorlog duurde vanaf 1 december 1640 tot 1668. Hij benoemde de Nederlander Jan Ciermans tot hoofdinspecteur van vestingwerken om deze te moderniseren en te versterken tegen Spaanse aanvallen.

Johan was een verdienstelijk musicus en componist en de beschermheer voor een aantal componisten uit de school van Évora. Hij was waarschijnlijk een leerling van Manoel Cardoso met wie hij tot diens dood bevriend was. Johan zou de eerste versie van het lied "Komt allen tezamen" op papier hebben gezet.

Huwelijk 
Johan was in 1633 gehuwd met Marie Louise de Guzmán (1613-1666), dochter van Johan de Guzmán (1579-1638), hertog van Medina Sidonia, en werd de vader van:
 Theodosius III (1634-1652)
 Anna (* 21 jan 1635), zelfde dag overleden
 Johanna (1636-1653)
 Catharina (1638-1705), in 1662 gehuwd met Karel II van Engeland (1630-1685)
 Emanuel (1640)
 Alfons VI (1643-1683)
 Peter II (1648-1706)

Johan had ook nog een buitenechtelijke dochter; Maria de Bragança (1644-1693).

Voorouders

Koning van Portugal
Hertog van Bragança
Portugal, J
Portugal, J
Portugal, J
Huis Bragança